Brandpunt (optica), het brandpunt van een lens.
 Brandpunt (meetkunde), het brandpunt van een kegelsnede.
 Brandpunt (televisieprogramma), een actualiteitenrubriek van de KRO op de Nederlandse televisie.
 Brandpunt Profiel, tv-programma.
 Brandpunt Reporter, tv-programma.
 Brandpunt (tijdschrift), naam van het ledenblad van de Christelijke Onderwijscentrale.
 Brandpunt (Amersfoort), een kerkgebouw te Amersfoort
 Figuurlijk: iets dat de aandacht trekt, bijvoorbeeld een belangrijk evenement; in een winkel een opvallende artikelpresentatie.
 Een incorrecte benaming voor vlampunt.